Viktor Aleksandrovič Kuznecov (1961) – nuotatore sovietico
Viktor Andrijovič Viktor Kuznecov – atleta ucraino, specializzato nel salto triplo
Viktor Mychajlovyč Kuznecov (1961) – ex calciatore sovietico, poi ucraino
Viktor Vasyl'ovyč Kuznecov (1949) – ex calciatore sovietico, poi ucraino